ASC se poate referi la:
un parametru farmacocinetic folosit în farmacologie (în eng. AUC), vezi ASC
Asociația Studenților Creștini